Greatest Hits… So Far!!! — первый сборник хитов американской певицы P!nk, вышедший 12 ноября 2010 года, на лейбле LaFace, в рамках десятилетия карьеры P!nk .Трек-лист сборника отличается от региона. Из альбома было выпущено два сингла «Raise Your Glass» и «Fuckin' Perfect» которые отметились в чарте Billboard Hot 100 на первом и втором местах соответственно. На каждый из синглов была записана кавер версия от сериала Glee.Также песня «Heartbreak Down» достигла успеха в некоторых странах."Greatest Hits… So Far!!!" стал последним релизом Pink на лейбле LaFace, следующий её релиз, альбом «The Truth About Love» был издан на RCA Records.

Стартовав с 14 позиции в чарте Billboard 200, сборник в итоге достиг пятого места в этом чарте, благодаря выходу сингла «Fuckin' Perfect».Вышедшие из «Greatest Hits… So Far!!!» синглы подняли общее число песен Пинк, которые оказывались в первой десятке чарта Billboard Hot 100.Спустя два с половиной года после выхода сборника , 31 марта 2013 года, он оказался на седьмом месте в чарте альбомов iTunes. В этот же день в чарте на втором месте находился её шестой студийный альбом «The Truth About Love».Всего в мире продано 3 миллиона копий сборника.

Синглы 
«Raise Your Glass» стал первым синглом. Сингл выпущен 6 октября 2010 года. Композиция заняла первое место в чарте Billboard Hot 100.

Последним синглом стала песня «Fuckin' Perfect». Выпуск сингла прошёл 14 декабря 2010 года. Композиция достигла третьей позиции в чарте Hot 100. Клип на данную композицию участвовал в номинации «Лучшее видео с посланием» (Best Video with a Message) на MTV VMA 2011, но уступил клипу на сингл «Born This Way» Леди Гаги.

Список композиций 
Американское и канадское издания

Места в чартах и статус

Чарты года

Статус

Хронология релиза

Примечания 

Сборники 2010 года
Альбомы Пинк
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Альбомы LaFace Records